Жуль Дассен — кінорежисер, батько Джо Дассена.
 Джо Дассен — естрадний співак.